Международный кубок Ниццы 2011 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2011—2012. Это 16-й по счету традиционный турнир, проведённый с 26 по 30 октября 2011 года в Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin».

Соревнования прошли среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.

Участники 
К соревнованиям допускаются участники, соответствующие правилам Международного союза конькобежцев по возрасту и гражданству. Каждая страна-член ИСУ может заявить на соревнование, максимум: по 6 участников в категориях «взрослые» и юниоры в одиночных разрядах, по 2 танцевальных дуэта, и неограниченное число спортивных пар.

Результаты

Взрослые

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы на льду

Юниоры

Юноши

Девушки 

WD = снялась с соревнований

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составит 10000 евро, которые распределятся следующим образом:
 {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-  style="background:#b0c4de; text-align:center;"
! rowspan=2 | Место
! colspan=2 |Одиночники
! rowspan=2 |Пары/Танцы
|-  style="background:#b0c4de; text-align:center;"
| Взрослые
| Юниоры
|-
| 1 || 500 || 300 || 1000
|-
| 2 || 300 || 200 || 700
|-
| 3 || 100 || 100 || 300
|}
Ещё 3000 евро будут выплачены лучшей команде.

Расписание 
(UTC+2)

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Документация

2011 год в фигурном катании
2011
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Октябрь 2011 года
Спорт во Франции в 2011 году
Кубок